La Universidad Albert Einstein es una institución reconocida en El Salvador por sus estudios de arquitectura. En sus inicios estaba ubicada en la Colonia Escalón. Actualmente, se encuentra en la Colonia Lomas de San Francisco, Antiguo Cuscatlán.

Proyectos de renombre social 
La Universidad desarrolla diferentes proyectos en colaboración con su personal docente y sus alumnos de las nueve carreras que ofrece.
 Colaboración con la Fundación Vínculos de Amor.
 Colaboración con Alcaldías Municipales.
 Colaboración con el Asilo San Vicente de Paul.

Véase también 

 Anexo:Instituciones de educación superior en El Salvador
 Sistema educativo de El Salvador

Referencias

Enlaces externos 
 sitio oficial

Universidades de El Salvador
Empresas de El Salvador